Carlos de Borbón (Santillana del Mar, 5 de septiembre de 1908 - Éibar, 27 de septiembre de 1936) fue un príncipe español de la casa de Borbón.

Familia 
Era el hijo primogénito del matrimonio formado por el infante Carlos de Borbón (que en 1900 había firmado una renuncia condicionada a sus derechos al desaparecido trono del reino de las Dos Sicilias para casarse con la hija mayor de Alfonso XII de España, María de las Mercedes de Borbón y Austria, princesa de Asturias, convirtiéndose así plenamente en ciudadano español y miembro de la Familia Real española y recibiendo el tratamiento de infante de España) y la princesa Luisa de Orleans. Por vía paterna Carlos era nieto del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y su esposa, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Por parte materna era nieto de Luis Felipe, conde de París y su esposa, María Isabel de Orleans, infanta de España. 

Carlos tenía además tres hermanas menores de padre y madre, María de los Dolores, Princesa Czartoryska, María de las Mercedes, Condesa de Barcelona y madre del rey Juan Carlos I, y María de la Esperanza, Princesa Imperial de Brasil, casada con el príncipe Pedro Gastón de Orleans-Braganza. También tuvo tres hermanos fruto del primer matrimonio de su padre con la Princesa de Asturias (Alfonso, Fernando e Isabel Alfonsa)

Biografía 
Carlos nació el 5 de septiembre de 1908 en Santillana del Mar durante el reinado de Alfonso XIII.

Un mes antes de su nacimiento, Alfonso XIII determinó que el próximo hijo o hija del matrimonio gozaría del predicado de Alteza Real y los honores, preeminencias y distinciones de los infantes de España, siguiendo inmediatamente a estos en el orden jerárquico, como príncipe de la Casa de Borbón. Fue bautizado el 14 de septiembre por el obispo de Sion, en el mismo palacio de los marqueses de Benamejí en Santillana del Mar. Le fueron impuestos los nombres de Carlos María Fernando Felipe Justiniano, siendo sus padrinos, su abuela María Isabel, condesa de París y su tío paterno Fernando, duque de Calabria.

Se trasladó en 1921 a Sevilla con el resto de su familia cuando su padre fue destinado a la capital andaluza como capitán general de la región militar correspondiente. 

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Murcia, finalizando sus estudios en 1929. 

El 14 de abril 1931 se proclama la República y Carlos con toda su familia, fieles al rey Alfonso XIII, abandonan España. 

Mantuvo un noviazgo con su prima la princesa Teresa de Orleans-Braganza, llegando incluso a pedir permiso a sus mayores para contraer matrimonio con la princesa. 

El 18 de julio de 1936 estalla la guerra civil y Carlos solicita permiso al monarca para incorporarse como voluntario a las fuerzas del bando nacional. Carlos se presenta el 30 de julio en la comandancia militar de Pamplona para ofrecer sus servicios. Alférez de complemento en el ejército nacional, el 27 de septiembre durante una batalla en Éibar, un proyectil impacta a Carlos en la frente y murió en el acto.

Fue  enterrado en el cementerio de Tolosa. El 9 de junio de 1941 sus restos fueron trasladados a la iglesia del Divino Salvador de Sevilla.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el Serenenísimo Señor Príncipe Don Carlos de Borbón y Orleans.

Distinciones honoríficas
 4 de marzo de 1929:Caballero gran cruz de la Real Orden de Carlos III.
 Caballero de la Real Maestranza de Sevilla.

Antepasados

Referencias

Notas

Individuales

Bibliografía 
 

Príncipes de las Dos Sicilias
Militares de la guerra civil española sublevados
Alumnado del Colegio del Pilar
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Nacidos en Santillana del Mar
Fallecidos en Éibar
Cántabros del siglo XX